

Persone 
 Benetton – famiglia di imprenditori italiani
 Gilberto Benetton – imprenditore e politico italiano
 Luciano Benetton – imprenditore italiano
 Alessandro Benetton – imprenditore italiano

 Mario Benetton (1974) – pistard italiano
 Toni Benetton (1910-1996) – scultore italiano

Sport 
 Benetton Formula – scuderia automobilistica di Formula 1
 Benetton Pallacanestro Treviso – società italiana di pallacanestro
 Benetton Rugby Treviso – franchigia italiana di rugby

Altro 
 Benetton – cognome italiano
 Benetton – azienda italiana di abbigliamento